A Temporada 2009 do Intercontinental Rally Challenge foi a quarta temporada do Intercontinental Rally Challenge. A temporada consistia em doze provas, começando a 21 de janeiro com o Rali de Monte Carlo. A temporada terminou a 21 de novembro no inaugural Rali da Escócia. Com quatro vitórias, Kris Meeke foi o vencedor à frente de Jan Kopecký e Freddy Loix.

Calendário 
O calendário aumentou de dez provas em 2008, para doze em 2009. De fora ficaram o Rali da Turquia, o Rali de Portugal, o Rali Internacional de Valais e o Rali da China. Foram substituidos pelo Rali de Monte Carlo, o Rali Internacional de Curitiba, o Rali Safári, o Rali dos Açores, o Rali do Japão e o Rali da Escócia. O Rali do Japãp foi mais tarde cancelado, devido à recusa dos construtores viajarem para o Japão.

Participantes

Resultados

Posições

Pilotos 
 Apenas os sete primeiros lugares contam para o campeonato.

Construtores 
 Apenas os sete primeiros contam para o campeonato de construtores.

Ligações externas 
 Página Oficial do Intercontinental Rally Challenge

Intercontinental Rally Challenge
2009 no automobilismo